

Буковиці — село в гміні Крошніце Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Буковиці — село в гміні Бжеґ-Дольни Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Буковиці — село в гміні Лешна-Подляська Більського повіту Люблінського воєводства

Буковиці (Наход)
 Буковиці (Брно-околиця)